Stefan Aurel Schlabritz ist ein deutscher Sprecher und Musiker.

Leben 
Bereits zur Schulzeit verfasste Stefan Aurel Schlabritz seinen ersten Radiobeitrag für den NDR 2. Ein halbes Jahr vor dem Abitur verließ er die Schule, um im deutschen Funk und Fernsehen tätig zu werden. Dort ist er auch als Werbesprecher für viele bekannte Marken tätig.

Von 1986 bis 1989 hat er für die Musikseiten von Bild am Sonntag gearbeitet. Als freier Musikjournalist schrieb er Beiträge für Magazine wie Metal Hammer, Rolling Stone sowie für die ARD und den NDR, OK Radio Hamburg oder Sat.1. Seit 2017 ist er mit seinem deutschsprachigen Soloprojekt „AUREL“ befasst.

Radio 
 WDR 1 HIT CHIPS Moderator 1986–1992
 OK RADIO, Hamburg
 Beiträge für sämtliche ARD-Radiosender
 NDR Schulfunk
 NDR2 DER CLUB

TV 
- ARD DOCK 11 1991/92 (Moderation)

Journalismus 
 Bild am Sonntag Musikseiten Konzeption und Ausführung (BamS Pop mit Stefan Schlabritz) 1986–1989
 Freier Musikjournalist Beiträge div. Magazine u. a. Metal Hammer, Rolling Stone
 Fernsehbeiträge SAT. 1

Sprecher 
Als Sprecher ist Schlabritz u. a. für Mercedes, McDonalds, Warsteiner, Sparkasse, Immowelt, Vodafone, Telekom, Maggi, Henkel tätig.

Auch für die Musikindustrie hat Stefan Aurel Schlabritz zahlreiche Spots gesprochen.
 Station Voice: VH1, Premiere, div. Radiosender, NDR3,
 Off-Sprecher Fernsehsendungen: Einsatz in 4 Wänden (Grimme-Preis), The Dome, TOP OF THE POPS, Mitten im Leben, div. Dokus & Quizshows ARD&ZDF u. a. Goldenes Lenkrad (Markus Lanz), Masked Singer
 Hörspiele u. a. TKKG
 PiKA (Warner) Hörbuch 150.000 Produzent/Sprecher – Deine Star Story

Musik  
 Band „Die Tiere“ mit Frank Ramond
 Produzent und Writer Kickhunter mit diversen Tourneen im In- & Ausland mit u. a. Deep Purple, Lynyrd Skynyrd, und Molly Hatchet
 Titelsong Dschungelkind und Paar des Jahres
 Writer und  Produzent Klaus & Klaus, Truck Stop, Gottlieb Wendehals, Fabian Harloff & Geschwister Hoffmann
 14× Harley Days Hamburg Live
 Radiocharts Wildflowers
 Writer & Produzent Klaus&Klaus, Truckstop, Gottlieb Wendehals, Fabian Harloff
 Bluedog Hit You Can´t Always Get What You Want Tschechien TOP 5
 2017 Solo-Album deutschsprachig Name AUREL- Zusammenarbeit Top Leute mit Andreas Herbig, Pascal Kravetz, Jean-Jaques Kravetz, Carl Carlton, Frank Ramond im Boogie Park Studios, Chefrock Studio
 2019 2. AUREL Album Gib mir Mehr
 Mit 4 deutschsprachigen Singles (AUREL) in den TOP 100 Airplay-Charts (deutsch/konservativ).

Belege 

Journalist (Deutschland)
Moderator
Deutscher
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann